Bella Union — gravadora
 Bella Unión — cidade uruguaia
 Bella Unión (distrito) — no Peru

Desambiguações de topônimos